Брике́тный пресс () — машина, предназначенная для брикетирования угля, отходов металлургии и ферросплавов, путём окускования материала в замкнутом пространстве под воздействием механических усилий (давления).

Характеристики брикетных прессов 
 производительность — ~5-80 т/ч в зависимости от габаритов пресса, плотности материала и  пр. Производительность экструдеров жесткой вакуумной экструзии превышает 100 тонн брикетов в час. Брикеты получили наименование БРЭКС (брикет экструзии). Термин ввел в обиход Бижанов Айтбер Махачевич в 2011 году.
 удельное давление — до 500 МПа.

Применение брикетных прессов 
 Вальцевые, столовые и ротационные брикетные прессы: брикетирование каменных углей, руд и рудных концентратов, отходов производства.
 Штемпельные брикетные прессы: брикетирование молодых бурых углей и торфа.
 Кольцевые брикетные прессы: брикетирование зрелых бурых углей.
 Экструдеры вакуумной жесткой экструзии.

Рабочие инструменты брикетных прессов 
Вальцевые брикетные прессы:
 станина 
 вальцы 
 распределительная чаша 
 привод 
 стальные бандажи 
 дозаторы-подпрессовщики.

Штемпельные брикетные установки:
 загрузочное устройство 
 прессовая головка 
 прессующий механизм 
 станина 
 штемпели 
 привод.

Кольцевые брикетные установки:
 прессовое кольцо 
 диск 
 матричный канал.

Классификация брикетных прессов по величине удельного давления прессования 
брикетные прессы низкого и среднего давления (20-100 МПа)
 вальцевые брикетные прессы 
 столовые брикетные прессы 
 ротационные брикетные прессы
 экструдеры жесткой вакуумной экструзии (до 3,5 МПа)

брикетные прессы высокого давления (100-150 МПа)
 штемпельные брикетные прессы

брикетные прессы сверхвысокого  давления (200-500 МПа)
 ротационные брикетные прессы

См. также 
 Окускование
 Агломерационная машина
 Обжиговая машина

Литература 
 
 

Металлургическое оборудование